Eredivisie (1971/1972) była 16. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Feijenoord Rotterdam. Nowym mistrzem Holandii został zespół AFC Ajax. Tytuł króla strzelców zdobył Johan Cruijff, który w barwach klubu AFC Ajax zdobył 25 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1971 w piłce nożnej
1972 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1971 w Holandii
1972 w Holandii